Thuringen A
Orte in Thuringen